Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 208001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 21 kwietnia 1998 do 26 stycznia 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

208001-208100

208101-208200

208201-208300

208301-208400

208401-208500

208501-208600

208601-208700

208701-208800

208801-208900

208901-209000

Przypisy 

Lista planetoid 208001-209000